De Grand Prix-wegrace van Hongarije 1990 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1990. De race werd verreden op 2 september 1990 op de Hungaroring nabij Mogyoród, Hongarije.

Alain Michel en Simon Birchall werden gekroond tot kampioen in de zijspanklasse met een zesde plaats in de race.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1990
Hongarije